Desa Sukamukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 107,86), Jawa Barat, 
 Desa Sukamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,66, long 107,28), Jawa Barat, 
 Desa Sukamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,41, long 107,18), Jawa Barat, 
 Desa Sukamukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 107,58), Jawa Barat, 
 Desa Sukamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,56), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar